Ал Кудс (на арабски: القدس) може да се отнася до:
 Йерусалим – арабското наименование на града
 Източен Йерусалим – източната част на Йерусалим
 Ал-Кудс – ракета Ал Кудс
 Бригада Ал Кудс – въоръжено крило за палестински ислямски джихад
 Международен ден Ал Кудс – антиционистки празник